Il singolare del torneo di tennis CIBC Wood Gundy Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Johanna Konta che ha battuto in finale Samantha Murray 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Johanna Konta (Campionessa)
 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Samantha Murray (finale)
 Risa Ozaki (semifinali)

 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Misa Eguchi (secondo turno)
 Allie Kiick (primo turno)
 Naomi Broady (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

CIBC Wood Gundy Challenger 2013